Серге́й Анато́льевич Амо́сов (4 октября 1960, село Красная Горка, Асекеевского района, Оренбургской области, РСФСР — 16 мая 1983, Ганджгаль, провинция Кунар, Афганистан) — советский офицер, заместитель командира 7-й мотострелковой роты по политической части 3-го «Асадабадского батальона» 66-й Отдельной Краснознамённой ордена Ленина Выборгской мотострелковой бригады 40-й армии Туркестанского военного округа — Ограниченный контингент Советских войск в республике Афганистан. Герой Российской Федерации (7.04.1994, посмертно). Лейтенант (1981).

Биография 

Родился 4 октября 1960 года в селе Красная Горка в семье офицера Ракетных войск стратегического назначения. Русский. В детстве жил с семьей по местам службы отца в Балтийске, Москве, Чите, Красноярске. С 1969 года семья проживала в военном городке «Гвардейский» (посёлок Пашино, ныне в черте Новосибирска). Там окончил среднюю школу. 

В Вооруженных Силах СССР с августа 1977 года. Окончил с отличием Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября в 1981 году. Служил в 59-м мотострелковом полку Сибирского военного округа. С мая 1982 года служил в составе Ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. Был заместителем командира по политической части 7-й роты 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии. Принимал участие в 10 крупномасштабных боевых операциях и в десятках разведвыходов. За личное мужество в боях награждён орденом.

Подвиг 

Из наградного листа о присвоении звания Герой Советского Союза

«…16 мая 1983 года мотострелковый батальон совместно с приданными частями афганской армии выдвинулся в район ущелья Ганджгал (провинция Кунар) для блокирования замеченной в том районе крупной банды душманов. Группе лейтенанта Амосова была поставлена задача обеспечивать действия батальона с левого фланга. Группа из 17 человек была атакована превосходящими силами. В ходе боя лейтенант Амосов умело руководил боем, находился на самых сложных участках…»..

Герои 7-й мотострелковой роты «Асадабадского батальона» 

Амосов, Сергей Анатольевич — один из «16-ти погибших военнослужащих 7-й мотострелковой роты в бою у населённого пункта Ганджгаль провинции Кунар 16 мая 1983 года», и один из четырёх награждённых «посмертно», кому были присвоены звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации:

 — Демченко, Георгий Александрович, лейтенант, Герой Советского Союза

 — Стовба, Александр Иванович, лейтенант, Герой Советского Союза

 — Амосов, Сергей Анатольевич, лейтенант, Герой Российской Федерации

 — Гаджиев, Нухидин Омарович, рядовой, Герой Российской Федерации

Награды 
 Указом Президента Российской Федерации № 673 от 7 апреля 1994 г. лейтенанту Амосову Сергею Анатольевичу — «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в республике Афганистан присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации».
 Орден Красного Знамени

Память 

 Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.
 На территории Новосибирского высшего военного командного училища установлен бюст Сергея Амосова.
 На здании средней школы № 46 в посёлке Пашино установлена мемориальная доска в его честь, а школа носит имя Сергея Амосова.
 С 12 мая 1998 года центральная улица военного городка «Гвардейский» носит имя лейтенанта Сергея Амосова.
 В октябре 2022 года в военном городке «Гвардейский» открыта Аллея Героя России Сергея Амосова.
 Ежегодно в Новосибирске проходит турнир по рукопашному бою памяти Амосова.
 На родине в Оренбургской области, в поселке Красногорский и районном центре селе Асекеево установлены бюсты Сергея Амосова.
 В сквере афганцев его имя увековечено на стеле с именами погибших воинов-интернационалистов.                                            
 Внесён в книгу вечерней поверки личного состава Узла связи войсковой части 34148, перекличка личного состава начинается с его фамилии.

Примечания

Литература 
 Герои России – герои нашего двора: Оренбуржцы - наши современники. – Оренбург, 2009. — С. 26—28.
 Золотые звезды Оренбуржья. — Оренбург, 2010.
 Кривопалов О. В. Политработники 40-й общевойсковой армии в Афганистане (1979-1989). — Днепропетровск, 2015.
 Мохунов Г. А. Герои Оренбуржья. — Оренбург, 2016. 
 Новосибирцы – Герои Отечества. – Новосибирск, 2010.
 Цыплаков И. Ф. Имя на карте города. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2001. — С. 10.

Ссылки 
 Мемориальная страница Героя Российской Федерации Сергея Амосова. Сайт "Мемориал воинов-афганцев «Черный Тюльпан»
 Каменецкий И. П. Герой России Амосов Сергей Анатольевич на «Новосибирском краеведческом портале».
 Биография на сайте «Оренбуржцы — Герои».

Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Новосибирского высшего военного командного училища
Похороненные на Заельцовском кладбище